3 wzniesienia:
 Dębogóra (159,1 m n.p.m.) – wzniesienie na Równinie Wałeckiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek
 Dębogóra (92,2 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Kaszubskim, położone w woj. pomorskim, w mieście Lębork
 Dębogóra (84,4 m n.p.m.) – wzniesienie na Wysoczyźnie Damnickiej, położone w woj. pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Potęgowo

6 miejscowości w Polsce: 
 Dębogóra – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia 
 Dębogóra – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew 
 Dębogóra – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń 
 Dębogóra – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Czerwonak 
 Dębogóra – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki 
 Dębogóra – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Widuchowa

Zobacz też 
 Dębowa Góra, Dębogórze